Welch Peak kan syfta på följande:

 Welch Peak, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Welch Peak, British Columbia, ett berg i Kanada